«Shine» («Сияй») — песня в исполнении австрийской певицы Наталии Келли, с которой она представила Австрию на популярном конкурсе песни «Евровидение 2013», который прошёл в Мальмё, Швеция. Авторами песни являются Андреас Гросс, Никола Парила, Наталия Келли и Александр Кахр.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Наталии Келли на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Песни Австрии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»